Кубок Хейнекен 2001/2002 — седьмой розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 25 мая 2002 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Обладателем кубка во второй раз подряд стала английская команда «Лестер Тайгерс». Британские регбисты первыми стали двукратными победителями турнира.

Команды

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Жеребьёвка

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал 

2001/2002
2001 год в регби
2002 год в регби
Международные спортивные соревнования в Кардиффе
События 25 мая
Май 2002 года
2000-е годы в Уэльсе